Arabellites auburnensis är en ringmaskart som beskrevs av Charletta och Boyer 1974. Arabellites auburnensis ingår i släktet Arabellites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
auburnensis